Подсосенье — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Комья.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 27,7 км, до центра муниципального образования Хорошево — 5,6 км. Ближайшие населённые пункты — Курапово, Огарково, Пальцево, Старый Дор.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Подсосенье в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района